Jméno a příjmení Jiří Hofman má více nositelů:

 Jiří Hofman (* 1950) – český politik
 Jiří Hofman (1923–2011) (1923–2011) – volyňsko-český historik a elektrotechnik
 Jiří Hofman (ekonom) (* 1943) – český ekonom a vysokoškolský pedagog
Jiří Hoffman – polský režisér